Ханс Хатебур (; ) — нидерландский футболист, защитник итальянского клуба «Аталанта» и сборной Нидерландов.

Клубная карьера 
Хатебур — воспитанник клубов «Вендам» и «Гронинген». 18 января 2014 года в матче против «Валвейка» он дебютировал в Эредивизи в составе последнего. 18 мая в поединке против АЗ Ханс забил свой первый гол за «Гронинген». В 2015 году он помог клубу выиграть Кубок Нидерландов.

В начале 2017 года Хатебур перешёл в итальянский клуб «Аталанта». 19 марта в матче против «Пескары» он дебютировал в итальянской Серии A. 20 августа 2018 года в поединке против «Фрозиноне» Ханс забил свой первый гол за «Аталанту».

Международная карьера 
23 марта 2018 года в товарищеском матче против сборной Англии Хатебур дебютировал за сборную Нидерландов.

Достижения 
«Гронинген»
 Обладатель Кубка Нидерландов — 2014/2015

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте atalanta.it

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Гронинген»
Игроки ФК «Аталанта»